Persson kan som auktorsförkortning betyda:

 Arne Persson
 Nathan Petter Herman Persson

Robotskapade auktorsförkortningar